''För begreppet skugga, se Skugga

Skuggan kan syfta på:

 Stefan ”Skuggan” Nilsson – svensk ishockeyspelare
 Skuggan (psykoanalys) – begrepp i psykoanalys.
 Skuggan (roman) - en bok av Stieg Trenter utgiven 1960 
 Lilla Skuggan och Stora Skuggan – områden på Norra Djurgården i Stockholm

Filmer
 Skuggan (1945) – en amerikansk långfilm från 1945 
 Skuggan (1953) – en film från 1953 i regi av Kenne Fant
 Skuggan (1964) – en film från 1964 producerad av Gunnar Karlsson